Bolesław Taborski (ur. 1917, zm. 2004) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy przemyski 
 Bolesław Taborski (ur. 1927, zm. 2010) – polski poeta emigracyjny